Уразова:

 Уразова — река в России, протекает в Белгородской области.
 Уразова, Владислава Сергеевна (род. 2004) — российская гимнастка.
 Уразова, Гузель Аскаровна (род. 1982) — российская певица.
 Уразова, Ольга Ивановна (род. 1972) — российский учёный-патолог, специалист в области клеточной биологии, член-корреспондент РАН (2016).